Рубінштейн Антон Григорович — російський композитор і піаніст
 Рубінштейн Лев Семенович — російський поет, літературний критик, публіцист і есеїст, культурний і суспільний діяч.
 Рубінштейн Микола Григорович — російський піаніст і диригент
 Рубінштейн Микола Леонідович — Історик Київської Русі та Росії ХІХ-ХХ ст., історіограф.
 Рубінштейн Михайло Григорович — український сценарист
 Рубінштейн Модест Йосипович (1894—1969) — радянський економіст і громадський діяч. Доктор економічних наук (1935), професор (1954).
 Рубінштейн Олександр Львович (*1885) — російський журналіст.
 Рубінштейн Сергій Леонідович — український та російський психолог і філософ.
 Рубінштейн Юлій Борисович — доктор технічних наук.
 Акіба Рубінштейн — польський шахіст
 Артур Рубінштейн — польський та американський піаніст

Багатозначні терміни
Єврейські прізвища